Schliack ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Schliack (* 1951), deutscher Fotograf und Fotojournalist
 Hans Schliack (1919–2008), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Otto Schliack (1880–1960), deutscher Turnfunktionär, Gymnasialprofessor und Lehrbuchautor
 Volker Schliack (1921–2020), deutscher Arzt und Hochschullehrer